

Astronomia 
 10243 Hohe Meissner – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Hohe Geige – montagna delle Alpi Venoste nel distretto di Imst (Tirolo)
 Hohe Veitsch – montagna delle Alpi di Mürzsteg nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Hohe Wand – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Amt Hohe Elbgeest – comunità amministrativa nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)
 Hohe Börde – comune nel circondario della Börde (Sassonia-Anhalt)

Pagine correlate 
Höhe – pagina di disambiguazione